

Озерка — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Озерка — присілок, Ісількульський район, Омська область

Озерка — найбільший ринок у місті Дніпро